Wolotschajewka () ist der Name oder Namensbestandteil folgender Ortschaften in Russland:
 Wolotschajewka (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Wolotschajewka (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien
 Wolotschajewka Perwaja, Dorf in der Jüdischen Autonomen Oblast (auch Wolotschajewka-1 genannt)
 Wolotschajewka Wtoraja, Siedlung städtischen Typs in der Jüdischen Autonomen Oblast (auch Wolotschajewka-2 genannt)